Lacerta cappadocica är en ödleart som beskrevs av  Werner 1902. Lacerta cappadocica ingår i släktet Lacerta och familjen lacertider. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 L. c. cappadocica
 L. c. muhtari
 L. c. schmidtlerorum
 L. c. urmiana
 L. c. wolteri

Källor 

Lacertider
cappadocica